Бах може да се отнася за:

 Представителите на музикантската фамилия Бах (хронологична подредба):
 Файт Бах (? – починал преди 1578), мелничар, основател на рода
 Йохан Амброзиус Бах (1645 – 1695), музикант, баща на Й. С. Бах
 Йохан Михаел Бах (1648 – 1694), композитор, зет на Й. С. Бах
 Йохан Кристоф Бах (1671 – 1721), немски композитор, брат на Й. С. Бах
 Мария Барбара Бах (1684 – 1720), първа съпруга на Й. С. Бах
 Йохан Себастиан Бах (1685 – 1750), немски композитор
 Ана Магдалена Бах (Вилке) (1701 – 1760), втора съпруга на Й. С. Бах
 Вилхелм Фридеман Бах (1710 – 1784), композитор, син на Й. С. Бах
 Карл Филип Емануел Бах (1714 – 1788), композитор и клавирен изпълнител, син на Й. С. Бах
 Йохан Кристоф Фридрих Бах (1732 – 1795), композитор, син на Й. С. Бах
 Йохан Кристиан Бах (1735 – 1782), композитор, син на Й. С. Бах

 Други хора с фамилията Бах:
 Едуард Бах (1886 – 1936) – британски хомеопат
 Ричард Бах (* 1936 г.) – американски писател, потомък на Й. С. Бах

Вижте също 
 Пояснителна страница за Йохан Кристоф Бах

Йохан Себастиан Бах